È stata la prima edizione del torneo.

In finale Jannik Sinner ha sconfitto Stefano Travaglia con il punteggio di 7–6(4), 6–4.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  David Goffin (secondo turno)
  Karen Chačanov (semifinale)
  Hubert Hurkacz (quarti di finale)
  Jannik Sinner (campione)
  Nikoloz Basilašvili (secondo turno)
  Reilly Opelka (terzo turno)
  Miomir Kecmanović (quarti di finale)
  Aleksandr Bublik (terzo turno)

 Tennys Sandgren (secondo turno)
 Sam Querrey (secondo turno)
 Jordan Thompson (quarti di finale)
 Laslo Đere (primo turno)
 Aljaž Bedene (terzo turno)
 Pablo Andújar (primo turno)
 Vasek Pospisil (ritirato)
 Feliciano López (primo turno)

Wildcard 

  Max Purcell (secondo turno)
  Tristan Schoolkate (primo turno)

 John-Patrick Smith (primo turno)
 Dane Sweeny (secondo turno)

Alternate 

  Matthew Ebden (secondo turno)
  Thomas Fancutt (primo turno)

 Nam Ji-sung (primo turno)

Ranking protetto 

  Lu Yen-hsun (primo turno)

 Kamil Majchrzak (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Great Ocean Road Open 2021